Ostrowiec (gromada) (powiat sławieński)
 Ostrówiec (gromada) (powiat otwocki)
 Ostrowice (gromada) (powiat drawski)